Marco Junio Bruto puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Junio Bruto.- El tiranicida.
 Marco Junio Bruto (cónsul 178 a. C.).- Cónsul en el año 178 a. C.
 Marco Junio Bruto (pretor).— Pretor alrededor del año 142 a. C.
 Marco Junio Bruto (pretor 88 a. C.).- Pretor en el año 88 a. C.
 Marco Junio Bruto (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 83 a. C. y padre del tiranicida.